I liga w piłce nożnej 1967/1968 – 34. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytułu bronił Górnik Zabrze. Mistrzostwo zdobył Ruch Chorzów.

Tabela 

Legenda:

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w polskim sporcie
1968 w polskim sporcie